Neubronn steht für:

* Schloss Neubronn (Abtsgmünd), Schloss im Teilort Neubronn der Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schloss Neubronn (Neu-Ulm), Schloss in der Gemarkung Holzschwang der Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern